Thomas Raikes (père) (1741-1797)
 Thomas Raikes (fils) (1777-1848)